28. Sinfonie steht für:

 28. Sinfonie (Haydn)
 28. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien